Cerano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cerano, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Novara,

Mexiko 

 Cerano, Guanajuato, ort, Yuriria, 
 Cerano, Guerrero, ort, Zirándaro, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar